Popis zemalja po ljudskom razvojnom indeksu je popis država po visini ljudskog razvojnog indeksa (engleski:Human Development Index, kratica HDI). Ujedinjeni narodi su 2006. godine napravili takav popis koji obuhvaća 177 država od ukupno 192 (koliko ih je priznato od strane UN-a). Popis također uključuje Hong Kong i područja Palestinske autonomije.

HDI ili Human Development Index (hrv. ljudski razvojni indeks) je uveden početkom devedesetih godina 20. stoljeća od strane UN-a, a svakoj državi daje bodove u rasponu od 0.001 do 1.0 temeljene na očekivanoj životnoj dobi, obrazovanju i dohotku, a na temelju bodova rangiraju se države. Među prvih dvadeset država prema HDI-u nalaze se države Europske unije (osim Grčke, Španjolske, Portugala i 10 novih članica), članice EFTA-e (osim Lihtenštajna) i pet izvaneuropskih država: Kanada, SAD, Australija, Japan i Novi Zeland. 

Države su podijeljene u skupine sa visokim, srednje visokim i niskim ljudskim razvojnim indeksom. 

Strelice pokazuju promjenu od popisa 2005. godine: 
▬ Nema promjena u odnosu na 2005.
 Porast u odnosu na 2005.
 Pad u odnosu na 2005.

Države s visokim ljudskim razvojnim indeksom

Države sa srednje visokim ljudskim razvojnim indeksom

Države s niskim ljudskim razvojnim indeksom

Deset država s najvišim ljudskim razvojnim indeksom po regijama

Amerika

Europa

Daleki istok

Bliski istok

Ostatak Afrike

Vidi još 
Ljudski razvojni indeks

Vanjske poveznice 
Arhiva izvještaja na undp.org 

Ljudski razvojni indeks po državama
Ljudski razvojni indeks
Ekonomski razvoj